La palabra caja hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:

Recipiente
 la caja, un recipiente utilizado para guardar o transportar objetos;
 una caja fuerte es un compartimento reforzado para proteger bienes;
 la caja negra es un dispositivo que registra la actividad en un avión;
una caja de herramientas es un recipiente para contener herramientas;
caja de guantes, cabina de equipo de laboratorio;
caja de cerillas, estuche utilizado para colocar cerillas;
caja de insectos, soporte habitáculo y lugar de hibernación para insectos;
caja, en náutica todo espacio o hueco destinado a contener algo o la envoltura que defiende cualquier parte de una máquina;
caja de cadena, espacio destinado alojar la cadena del ancla cuando la misma se halla sin fondear;
caja nido, nido artificial hecho para que aves o murciélagos aniden en él;
caja Faraday, recipiente que provoca que el campo electromagnético en el interior de un conductor en equilibrio sea nulo;
 la caja de Pandora, en mitología, caja que entregó Hermes a Pandora con todas las desgracias humanas dentro.
caja de conexión, caja de derivación, caja de empalmes, contenedor de conexiones eléctricas
caja de mecanismo, caja de dispositivo, contenedor que se encuentra detrás de los accesorios eléctricos

Música y sonido

 la caja, un tambor usado en orquesta;
 la  caja andina, un tambor folclórico andino;
caja vallenata, tambor cónico de un solo parche con anillos de tensión;
caja china, instrumento musical de percusión;
caja de crujidos, dispositivo electrónico de funcionamiento a baterías capaz de generar ruidos eléctricos;
caja flamenca, instrumento musical flamenco;
caja de música es un aparato mecánico que ejecuta música;
caja de pájaro cantor autómata, objeto que contiene en su interior un ave mecánica;
caja de ritmos, instrumento musical que permite componer y reproducir ritmos;
caja de resonancia, elemento con el que se amplifican o modulan los sonidos;
caja ELF tipo de caja que limita la respuesta en frecuencia de un altavoz;
caja infinita, tipo de cajas acústicas más comúnmente utilizadas.

Biología

 se conoce como Caja a un tipo de fruto seco dehiscente pluricarpelar sincárpico;
 se suele denominar caja torácica al  tórax, parte del cuerpo; que se encuentra entre el cuello y el abdomen;
caja A3, nombre de una secuencia reguladora que es parte del gen de la insulina;
caja A5, secuencia reguladora que es parte del gen de la insulina;
caja E1, nombre que recibe una de las secuencias reguladoras que forman parte del gen de la insulina;
caja E2, nombre de una secuencia reguladora que es parte del gen de la insulina;
caja CAAT, en biología nuclear, secuencia de nucleótidos;
caja TATA, secuencia de ADN;
caja de Pribnow, zona rica en adeninas y timinas.

Economía
 la caja de ahorros, una institución bancaria;
caja menor, cantidad pequeña de fondos en dinero efectivo que se usa para gastos;
caja de resistencia, institución temporal basada en el apoyo mutuo y la solidaridad.

Cultura
caja recopilatoria, caja que contiene una o varias grabaciones musicales, películas, programas de televisión o cualquier otro tipo de colección;
La caja, película tragicómica española estrenada en 2007;
La caja Kovak, película española dirigida por Daniel Monzón;
La caja 507 es una película española, 2002 de Enrique Urbizu;
La Caja Misteriosa, obra de comedia escrita por el dramaturgo Dante del Castillo.

Otros
caja de Edgeworth, instrumento gráfico utilizado para representar el intercambio de dos bienes entre dos individuos;
 la caja de cambios, un aparato mecánico del sistema de propulsión del automóvil;
caja reductora, mecanismo que consiste, generalmente, en un grupo de engranajes;
 la caja registradora, una máquina utilizada para cobrar y devolver cambio en las tiendas y establecimientos comerciales;
la caja de ingletes, herramienta de carpintería que se usa para guiar un serrucho;
caja y espiga, técnica para ensamblar piezas de madera;
caja de texto, elemento común de una interfaz gráfica de usuario en los programas informáticos;
caja blanca, en programación, tipo de pruebas de software que se realiza sobre las funciones internas de un módulo;
caja de Skinner, instrumento de laboratorio utilizado en análisis experimental del comportamiento;
la Caja Mágica, complejo deportivo de tenis ubicado en Madrid;
caja DI,  dispositivo electrónico de interconexión de señales audio;
caja de Muertos, pequeña isla deshabitada de la costa sur del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.